Unter Abwrackaktion versteht man verschiedene Verschrottungsprogramme:

 Abwrackaktion für Schiffe 1932 bis 1934, ein 1932 eingeleitetes Verschrottungsprogramm für deutsche Seeschiffe
 Scrap and built scheme, ein 1936 eingeleitetes Verschrottungsprogramm für britische Schiffe
 Abwrackaktion der Küstenschifffahrt ab 1966, ein 1966 eingeleitetes Verschrottungsprogramm für japanische Küstenschiffe
 Abwrackaktion der Binnenschifffahrt ab 1969, ein 1969 eingeleitetes Verschrottungsprogramm für deutsche Binnenschiffe